Андре́й Влади́мирович Донцо́в (род. 11 ноября 1980, Москва) — российский оператор-постановщик, основатель кинокомпании SKY CINEMA и Фестиваля небесного кино.

В 2012 году окончил операторский факультет ВГИКа, мастерская Александра Георгиевича Рыбина.
Получил приз за лучшую операторскую работу на 1-м Международном Интернет-фестивале Независимого Кино SpaceLiberty 2011 (фильм «Нюрка»).

В 2014 году совместно с пилотом БПЛА Владимиром Голубевым организовал первый в мире Фестиваль небесного кино, в котором приняли участие пилоты из разных стран. Фестиваль ориентирован на фильмы, снятые с воздуха при помощи дронов.
Принимал участие в создании фильмов оператором дрона в составе кинокомпании Sky Cinema.

Фильмография

Оператор-постановщик

SKY CINEMA 
 2013 — «Кремень» реж. Владимир Епифанцев
 2015 — «Миллионеры» реж. Алексей Шахназаров
 2015 — «Орлова и Александров» сериал реж. Виталий Москаленко
 2015 — «Чума — 90е» сериал НТВ реж. Алексей Козлов
 2015 — «Как я стал Русским» сезон 1 сериал СТС реж. Константин Статский
 2015 — «След Тигра» реж. Алексей Козлов
 2015 — «Память осени» реж. Андрей Соколов
 2015 — «Про любовь» реж. Анна Меликян
 2015 — «Коктебельские камешки» реж. Андрей Осипов
 2016 — «Дед Мороз. Битва магов» реж. Александр Войтинский
 2016 — «КЕ-ДЫ» реж. Сергей Соловьёв
 2016 — «Вечный отпуск» сериал СТС реж. Валентина Власова
 2016 — «Безбашенный Ник» Википедия:Нет источников с марта 2020  Википедия:Статьи без источников (тип: человек)  Википедия:Статьи с утверждениями без источников более 14 дней   реж. Кристиан Альварт
 2016 — «Разбуди меня» реж. Гийом Проценко
 2016 — «След» сериал реж. Алексей Куличков
 2016 — «Отчий берег» сериал реж. Милена Фадеева
 2016 — «Штрафник» сериал НТВ реж. Олег Фомин
 2016 — «Болевой Порог» реж. Андрей Симонов
 2016 — «Бабоньки» реж. Антон Коваленко
 2017 — «Про любовь — Только для взрослых» реж. Анна Меликян
 2017 — «Притяжение» реж. Фёдор Бондарчук
 2017 — «Лёд» реж. Олег Трофим
 2018 — «О чём говорят мужчины — Продолжение» реж. Флюза Фархшатова
 2018 — «Без меня» реж. Кирилл Плетнёв
 2018 — «МакМафия/McMafia» реж. Джеймс Уоткинс
 2018 — «Ненастье» реж. Сергей Урсуляк
 2018 — «Днюха!» реж. Роман Каримов
 2018 — «Ёлки последние» реж. Тимур Бекмамбетов
 2018 — «Взрыв» реж. Андрей Мармонтов
 2019 — «Т-34» реж. Алексей Сидоров
 2019 — «Рассвет» реж. Павел Сидоров
 2019 — «Громкая связь» реж. Алексей Нужный
 2019 — «Отрыв» реж. Тигран Саакян
 2019 — «Семь ужинов» реж. Кирилл Плетнёв
 2019 — «Пилигрим» реж. Александр Баршак
 2019 — «Любовницы» реж. Елена Хазанова
 2019 — «Балканский рубеж» реж. Андрей Волгин
 2019 — «Трезвый водитель» реж. Резо Гигинеишвили
 2019 — «В клетке» сериал НТВ реж. Артём Аксёненко
 2019 — «Рассвет» реж. Павел Сидоров
 2019 — «Секта» сериал ТНТ реж. Гела Баблуани
 2019 — «Француз» реж. Андрей Смирнов
 2019 — «Топливо» реж. Михаил Архипов
 2019 — «Земля леопарда, или Феномен человека» док. реж. Александр Мельник
 2019 — «Медный всадник России» реж. Василий Ливанов
 2019 — «Союз спасения» реж. Андрей Кравчук
 2020 — «Вторжение» реж. Фёдор Бондарчук
 2020 — «Спутник» реж. Егор Абраменко
 2020 — «Лёд 2» реж. Жора Крыжовников
 2020 — «Один день Ивана Денисовича» реж. Глеб Панфилов
 2020 — «Затерянные в России» реж. Сюй Чжэн
 2020 — «Псих» реж. Федор Бондарчук
 2020 — «Один вдох» реж. Елена Хазанова
 2020 — «На Острие» реж. Эдуард Бордуков
 2020 — «Человек из Подольска» реж. Семен Серзин
 2020 — «Огонь» реж. Алексей Нужный
 2021 — «Майор Гром.Чумной доктор» реж. Олег Трофим
 2021 — «Клиника Счастья» реж. Александр Кириенко
 2021 — «Анна Николаевна 2» реж. Максим Пежемский
 2021 — «Чемпион Мира» реж. Алексей Сидоров
 2021 — «Трудные подростки 3» реж. Рустам Ильясов
 2021 — «Корпорация Ad Libitum» реж. Полина Ольденбург
 2021 — «Все как у людей» реж. Кирил Седухин
 2021 — «Вне себя» реж. Александр Дулерайн
 2021 — «Голем» реж. Александр Котт
 2021 — «День мертвых» реж. Виктор Рыжаков
 2022 — «Снегурочка против всех» реж. Полина Ануфриева
 2022 — «Первый Оскар» реж. Сергей Мокрицкий
 2022 — «Начальник разведки» реж. Кирилл Белевич
 2022 — «Детективное агентство Мухича» реж. Алексей Зотов
 2022 — «Диверсант» реж. Тимур Алпатов
 2022 — «Крюк» реж. Иван Оганесов
2022 — «Красная шапочка» реж. Лина Арифулина
2022 — «У самого Белого моря» реж. Александр Зачиняев
2022 — «С нуля» реж. Василий Бархатов
2022 — «Предпоследняя инстанция» сериал, реж.Ольга Акатьева
2022 — «Елки 9» реж. Александра Лупашко
2022 — «Клипмейкеры» реж. Григорий Константинопольский
2022 — «Жена Чайковского» реж. Кирилл Серебренников
2022 — «Исправление и наказание» реж. Анна Пармас
2022 — «Союз спасения.Время гнева» сериал, реж. Никита Высоцкий
2022 — «Ресторан по понятиям.Бедный олигарх» сериал, реж. Давид Дадунашвили
2022 — «Любовь-морковь: восстание машин» реж. Андрей Волгин
2022 — «Непослушник» реж. Владимир Котт
2022 — «Убежище» реж. Владимир Тихомиров
2023 — «Праведник» реж. Сергей Урсуляк
2023 — «Повелитель ветра» реж. Игорь Волошин
2023 — «Ольга 5» реж. Артем Лемперт
2023 — «Сто лет тому вперед» реж. Александр Андрющенко 
2023 — «Воздух» реж. Алексей Герман-младший
2023 — «БиХэппи 2» реж.Андрей Джуновский

Ссылки 
 
 Страница Андрея Донцова в Facebook
 Документальный фильм «Сказание о Русичах»
 Фестиваль Space Liberty 2011
 Сайт Фестиваля небесного кино

Выпускники операторского факультета ВГИКа